Рамишвили () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Рамишвили, Исидор Иванович (1859—1937) — грузинский социал-демократ, меньшевик, учитель.
 Рамишвили, Нина Шалвовна (1910—2000) — советская и грузинская артистка балета, балетмейстер.
 Рамишвили, Ной Виссарионович (1881—1930) — политический деятель Российской империи и Грузинской Демократической Республики, революционер.
 Рамишвили, Семён Спиридонович (1903—1973) — советский военачальник, контр-адмирал.
 Рамишвили, Теймураз Отарович (род. 1955) — российский дипломат, политик, государственный деятель.